Az 1969-es MotoGP-világbajnokság volt a 21. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

Giacomo Agostini tovább folytatta dominanciáját a nagyobb kategóriákban, a 350-es és 500-as világbajnoki cím óriási fölénnyel lett az övé. Csak az utolsó két versenyt nem ő nyerte, de csak mert azokon nem indult el. Ebben a két géposztályban egyébként majdnem teljes lett az olasz uralom, Agostinin kívül ugyanis a királykategóriában csak egy másik olasz, Alberto Pagani és a brit Godfrey Nash tudott nyerni, míg 350-ben rajta kívül a brit Phil Read után egy újabb honfitárs, Silvio Grassetti nyert futamot.
A negyedliteresek világbajnoksága végig háromesélyes volt, a spanyol Santiago Herrero, a svéd Kent Andersson és az ausztrál Kel Carruthers között foly öldöklő csata. Hármójuk között a szezon végén mindössze hat pont döntött, az ausztrál pilóta javára. Érdekesség, hogy a negyedik helyen végző olasz Renzo Pasolini nyerte holtversenyben a legtöbb, három futamot, mégis több, mint negyven pontos hátrányban zárt, ugyanis csak ezeken a versenyeken szerzett pontot, mivel ezeken kívül csak egy versenyen indult, azon is kiesett. Ez volt egyébként a népszerű olasz pilóta legjobb világbajnoki helyezése.

A 125-ös bajnokságban a brit Dave Simmonds vitt végbe Agostiniéhez hasonló tarolást, csak három olyan futam volt, ahol nem őt intették le elsőként. Az 50 köbcentiméteres géposztály bajnoka a spanyol Ángel Nieto lett, a fiatal pilóta, a kis kategóriák egyeduralkodója a következő közel húsz évben, pályafutása első győzelmét aratta.

Az évad egy technikai „őrségváltásról” szólt. A negyedlitereseknél Carruthers győzelme volt az utolsó négyütemű motorral szerzett világbajnoki cím, míg az ötszázasoknál a szezonzáró jugoszláv versenyen született meg az utolsó egyhengeres motor nyergében aratott futamgyőzelem, Godfrey Nash jóvoltából.

Versenyek

Pontozási rendszer

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok